Перротте (Perrottet) — фамилия. Носители:

 Перротте, Жорж Самюэль (1793—1870) — французский ботаник швейцарского происхождения.
 Перротте, Сюзанн (1889—1983) — швейцарская танцовщица, хореограф и педагог.